104-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. В первые за последний 31 года гонка прошла не в субботу, а в воскресенье, 17 марта 2013 года в рамках Мирового тура UCI 2013. Победу одержал немец Геральд Циолек, который обогнав Петера Сагана и Фабиана Канчеллару, принёс своей команде  первую крупную победу в её истории.

Участники 
Первоначально автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 7 проконтинентальных команд. В их числе была , которая до старта гонки решением Спортивного арбитражного суда восстановила свой статус UCI ProTeam.

Среди участников был первый темнокожий южноафриканский гонщик в истории гонки — Джим Сонгезо из команды .

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Маршрут остался прежнем по сравнению с прошлым годом. Гонщикам предстояло преодолеть четыре категорийных подъёма — Пассо дель Туркино (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Ле Мани (протяжённость 4,7 км, градиент средний 6,7% и максимальный 11%) на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). Финиш располагался на Лингомаре Итало Кальвино. Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки   
Гонка была подвержена ужасным погодным условиям от начала до конца. Сильный снегопад и отрицательные температуры вынудили организаторов сократить гонку на 52 километра, исключив два ключевых подъема - Пассо дель Туркино и Ле Мани - и организовав трансфер на автобусе к началу второй части дистанции.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2013 году
Март 2013 года